Municipio de Victory puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Victory (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Victory (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Victory (condado de Lake of the Woods, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lake of the Woods.
 Municipio de Victory (condado de Venango, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Venango.